papillon de mer peut désigner :
 Clione limacina, également Clione ou Ange de mer, une espèce de gastéropodes sans coquille de la mer d'Okhotsk ;
 Limacina helicina, un escargot de mer prédateur de la famille des Limacinidae, espèce clef de mésozooplancton de l'écosystème de l'océan Atlantique pélagique.

Gastéropode (nom vernaculaire)
Nom de mollusque ambigu